Dennenprocessierups
 Eikenprocessierups
 Processievlinders